Torregöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torregöl (Algutsboda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun, 
Torregöl (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun, 
Torregöl (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Torregöl (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Torregöl (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Torregöl (Urshults socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Torregöl (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Torregöl (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,

Se även
Torrgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn